Доли́нное (до 1945 года Топчико́й; , ) — село в Бахчисарайском районе Республики Крым, центр Долинненского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Долинненского сельского совета Бахчисарайского района Автономной Республики Крым).

Это основной центр виноградарства и виноделия в Бахчисарайском районе. Производством вин занимается винодельческое хозяйство «Esse».

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 

 1805 год — 24 чел.
 1864 год — 73 чел.
 1886 год — 23 чел.
 1887 год — 134 чел.
 1892 год — 30 чел.
 1915 год — 174 чел.

 1926 год — 521 чел.
 1939 год — 610 чел.
 1989 год — 1394 чел.
 2001 год — 1678 чел.
 2009 год — 1718 чел.
 2014 год — 1551 чел.

Современное состояние 
Ранее Долинное было центральной усадьбой крупного колхоза-миллионера Победа, сейчас действуют Агрофирма «Победа», ООО «Сады Бахчисарая» и ООО «Бахчисарайская долина». В Долинном 15 улиц, к селу относятся 200 гектаров земли, в 920 дворах, по данным сельсовета на 2009 год, проживало 1718 человек. В селе имеется амбулатория, средняя общеобразовательная школа, детский сад комбинированного вида «Вишенка», действуют: православный храм Преображения Господня, мечеть «Топчикой джамиси». Долинное связано автобусным сообщением с Бахчисараем, Севастополем и Симферополем. В селе находится братская могила советских воинов, погибших в 1944 году.

География 
Село расположилось в центральной части района, у подножия вершины куэсты Внешней гряды Крымских гор горы Сююрю-Бурун. Долинное лежит на правом (северном) склоне долины реки Кача в её среднем течении, расстояние от Бахчисарая 11 километров. Ближайшая железнодорожная станция Бахчисарай в 7 км. Высота центра села над уровнем моря 92 м. Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  Бахчисарай — Орловка (по украинской классификации — ).

Название 
Историческое название села — Топчикой. С крымскотатарского topçu (в бахчисарайском диалекте topçı) — «пушкарь», köy — «село». Наличие в окрестностях села топонимов со схожей «профессиональной» этимологией (например, Актачи (aqtaçı — «конюх»)), а также сведения о существовании ниже по долине везирского дворца позволяют предполагать, что западная часть Качинской долины была местом, где получали земельные наделы высокопоставленные служители ханского придворного штата.

История 
Судя по археологическим находкам, относящимся ко II—III векам нашей эры, на месте современного села во времена Позднескифского государства находился римский военный лагерь, высока вероятность существавания скифо-саматского поселения, погибшего в результате вторжения в Крым готов и боранов в 250-х годах (в найденном у села кладе римских монет самая поздняя чеканки 251 года).
В документах времён Крымского ханства Топчикой упомянут в двух кадиаскерских (судебных) делах: впервые в 1679 году и в деле против мурз Ахмеда и Ягьи о захвате общинной земли 1719 года. В последний период ханства Топчикой административно входил в Бахчисарайский кадылык Бахчисарайского каймаканства, что зафиксировано в 1784 году в Камеральном описании Крыма. После присоединения Крыма к России , (8) 19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Симферопольскому уезду. После Павловских реформ, с 12 декабря 1796 года по 1802 год, входил в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания  Таврической губернии Топчикой включили в состав Актачинской волости Симферопольского уезда.

По Ведомости о всех селениях в Симферопольском уезде состоящих с показанием в которой волости сколько числом дворов и душ… от 9 октября 1805 года в Топчикое в 7 дворах проживало 24 крымских татарина. На военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года обзначены два Топчикоя: Ашага и Юхары (Нижний и Верхний), притом в Верхнем — 6 домов, в Нижнем — не подписано ничего. После реформы волостного деления 1829 года Топчикой, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года», передали из Актачинской волости в состав Дуванкойской. Но Топчикой долго оставался крошечной деревней: на карте 1836 года в деревне 7 дворов, а на карте 1842 года обозначен условным знаком «малая деревня».

В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревня осталась в составе преобразованной Дуванкойской волости. Согласно «Списку населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленному по результатам VIII ревизии 1864 года, Топчикой — владельческая татарская и русская деревня, при ней владельческие дачи и хутора, с 15 дворами, 73 жителями и мечетью при реке Каче. На трёхверстовой карте Шуберта 1865—1876 года в деревне обозначено 5 дворов. На 1886 год в деревне, согласно справочнику «Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи», проживало 23 человека в 6 домохозяйствах, действовала мечеть. В Памятной книге Таврической губернии 1889 года, составленной по результатам X ревизии 1887 года, в Топчикое записаны 24 двора и 134 жителя. На верстовой карте 1890 года обозначено 23 двора со смешанным татарско-русским населением.

После земской реформы 1890-х годов деревня осталась в составе преобразованной Дуванкойской волости. Согласно «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год», в деревне Топчикой, входившей в Калымтайское сельское общество, было 30 жителей в 12 домохозяйствах, все безземельные. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год» деревня Топчикой, как населённая безземельными и не входившая в сельское общество, приписана к волости для счёта, без указания числа жителей и домохозяйств. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск шестой Симферопольский уезд, 1915 год, в деревне Топчикой Дуванкойской волости Симферопольского уезда числилось 35 дворов со смешанным населением в количестве 174 человек приписных жителей, и приписанные к ней хутор, имение А. Д. Хаджонгло, экономия графа Мордвинова и два десятка частных садов.

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и село вошло в состав Бахчисарайского района Симферопольского уезда (округа), а в 1922 году уезды получили название округов. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых был создан Бахчисарайский район и село включили в его состав. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Топчикой, центре Топчикойского сельсовета Симферопольского района, числилось 138 дворов, из них 137 крестьянских, население составлял 521 человек (260 мужчин и 261 женщина). В национальном отношении учтено: 325 татар, 144 русских, по 14 греков и украинцев, 12 армян, 2 немца, 10 записаны в графе «прочие», действовала татарская школа. В 1929 году в селе организован колхоз «12 лет Октября». По данным всесоюзная перепись населения 1939 года в селе проживало 610 человек.

В 1944 году, после освобождения Крыма от фашистов, согласно Постановлению ГКО № 5859 от 11 мая 1944 года, 18 мая крымские татары были депортированы в Среднюю Азию, а 12 августа 1944 года было принято постановление № ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма» по которому в район планировалось переселить 6000 колхозников и в сентябре 1944 года в район приехали первые новосёлы (2146 семей) из Орловской и Брянской областей РСФСР, а в начале 1950-х годов последовала вторая волна переселенцев из различных областей Украины. 21 августа 1945 года, согласно указу Президиума Верховного совета РСФСР, Топчикой переименовали в Долинное, а Топчикойский сельсовет — в Долинненский. С 25 июня 1946 года в составе Крымской области РСФСР. В 1950 году колхоз «12 лет Октября» объединили с колхозом им. Будённого (село Фурмановка), а в 1953 году колхозу присвоено название Победа. 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР.

Время упразднения сельсовета и включения села в состав Подгородненского пока не установлено, известно, что на 15 июня 1960 года Долинненского сельсовета уже не было. В период с 1968 года по 1974 год село Подгородное и сельсовет упразднили и Долинное входило в состав Железнодорожненкого сельсовета. На 1 января 1977 года уже действовал Долинненский сельсовет. По данным переписи 1989 года в селе проживало 1394 человека. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Бахчисарайского района